Låghara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Låghara (Föglö, Åland), 
 Låghara, Helsingfors, Nyland,

Se även
Lågharun
Långharan

Robotskapade Finlandförgreningar